Сен-Жорж-ла-Пуж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Ліможа, 22 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 370,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жорж-ла-Пуж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жорж-ла-Пуж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез